Wassail Song steht für folgende Lieder:

 Wassail Song (Here We Come A-wassailing)
 Gloucestershire Wassail
 Somerset Wassail